Jenny Nyström ist der Name folgender Personen:

* Jenny Nyström (Malerin) (Jenny Nyström-Stoopendaal; 1854–1946), schwedische Malerin und Grafikerin 
 Jenny Nyström (Badminton) (* 1994), finnische Badmintonspielerin